Mischbach und Mischebach sind Gewässername:

 Mischbach (Prühlbach), rechter Zufluss des Prühlbachs, zur Scheine (zum Laimbach, zum Ehebach) nach Prühl, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Mischbach (Ruetz), rechter Zufluss vom Habicht der Ruetz vor Gasteig, Gemeinde Neustift im Stubaital, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

 Mischebach (Heller), linker Zufluss der Heller bei Wiederstein, Gemeinde Neunkirchen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Missbach